Коілін () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 576 амінокислот, а молекулярна маса — 62 608.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Розміщується в ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки